De Rally van Argentinië 2009, formeel 29º Rally Argentina, was de 29e editie van de Rally van Argentinië en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 459e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Córdoba.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië
Córdoba (Argentinië)